Алекса́ндр Льво́вич Шуле́нин () — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта (2013).

Биография 
Профессиональную карьеру начал в 1998 году в клубе «Химки», который выступал тогда во Втором дивизионе ПФЛ, провёл за подмосковный клуб 140 матчей.

В 2005 году перешёл в «Содовик» из Стерлитамака. В 2007 году выступал за ярославский «Шинник».

В 2008 году стал игроком новосибирской «Сибирь». Вместе с клубом вышел в Премьер-лигу, в которой дебютировал 20 марта 2010 года в матче «Сатурн» — «Сибирь». Участвовал в ответном матче «Сибири» против кипрского «Аполлона» в Лиге Европы.

В августе 2010 года перешёл в «Волгу» из Нижнего Новгорода.

7 мая 2011 года в матче против «Анжи» забил свой первый гол в Премьер-лиге.

В начале 2015 года перешёл в калининградскую «Балтику».

В 2017—2018 годах — тренер по физподготовке в молодёжной команде (дубле) «Амкара».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Балтика»